Bob Haak (1926-2005), lo storico dell'arte olandese
Dieter Haak (1938-2012), politico tedesco (SPD)
Friedhelm Haak (* 1945), editore, traduttore e filosofo tedesco
Guus Haak
Isabelle Haak (1999), pallavolista svedese
Jur Haak (1892-1945), calciatore olandese
Nico Haak (1939-1990), intrattenitore olandese
Rainer Haak (* 1947), scrittore tedesco
Sikko Popta Haak (1876-1937), pedagogista e storico olandese
Theodore Haak,  (1605-1690), teologo tedesco

Pagine correlate 
Haack
Haake
Haacke
Haako